Самопа́л:
 Самопал — русское название огнестрельного оружия XVI—XVII веков.
 Самопал — самодельное (не заводского производства) огнестрельное оружие.
 Самопал — кустарная копия промышленного огнестрельного изделия, подделка.